Spanke ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Spanke (* 1966), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Museumsdirektor
 Hans Spanke (1884–1944), deutscher Romanist und Mediävist
 Vera Spanke (* 1996), deutsche Ruderin